Ложь во спасение — русскоязычный фразеологизм, применяемый в значении «ложь, оправданная благими целями». Автор «Энциклопедического словаря крылатых слов и выражений» В. Серов указывает, что многие неверно связывают фразу с Библией, «оправдывающей ложь во спасение», но в действительности это искажённая цитата из старославянского текста Библии «ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется», что переводится как «ненадёжен конь во спасение, не избавит великою силою своею» (). Фразеологизм стал названием следующих творческих произведений: 

 Ложь во спасение (телесериал)
 Ложь во спасение (фильм, 2011) — израильский фильм-комедия
 Ложь во спасение (фильм, 2014) — американский фильм-драма